Винус Вилијамс је освојила турнир. У финалу је победила Марију Кириленко са 6:3, 1:6, 6:4.

Носиоци 

  Винус Вилијамс (победница)
  Агнеш Савај (четвртфинале)
  Ај Сугијама (прво коло)
  Марија Кириленко (финале)

 Елени Данилиду (полуфинале) 
 Мартина Милер (друго коло) 
 Аико Накамура (прво коло) 
 Акико Моригами (прво коло) 

 Жреб 

 Завршница 

 Група 1 

| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Бријанти
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С. Бремон
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=77
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= А. Накамура
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=65
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А. Сугијама
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Морита
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Џ. Намигата
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Јохансон
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П. Пармантје
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е. Галовиц
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф. Пенета
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А. Моригами
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В. Вилијамс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т. Танасугарн
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03='

Група 2

Извори 
 Резултат турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Кореје у тенису 2007.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно